Мухаммад Рахим-бий:

 Мухаммад Рахим-бий — аталык хана Бухарского ханства из узбекского племени Юз;
 Мухаммад Рахим-бий — военачальник хана Бухарского ханства из узбекского племени Дурман;
 Мухаммад Рахим-бий — аталык хана Бухарского ханства из узбекского племени Мангыт, основатель узбекской династии Мангытов в Бухарском ханстве.